Ahmed Alaoui – ex calciatore marocchino
 Mariem Alaoui Selsouli – ex mezzofondista marocchina
 Mohammed Alaoui – ex cestista marocchino
 Morjana Alaoui – attrice marocchina
 Sanâa Alaoui – attrice marocchina
 Touria Alaoui – attrice e comica marocchina
 Zakaria Alaoui – ex calciatore marocchino